La puissance militaire d'un pays peut se mesurer en raison des différentes composantes de sa défense, notamment selon ses effectifs et son budget. La liste des armées nationales par effectif et leur budget ci-dessous est basée sur des chiffres de 2016-2020 pour la plupart ils proviennent du site Global fire power index et du IISS International Institute for Strategic Studies à l'exception de quelques micro-États et de pays dont l'indépendance n'est reconnue que par un nombre très restreint de pays.

Les réservistes et les forces paramilitaires sont également indiquées afin de connaître l'étendue militaire théorique d'un pays. Les pays appartenant à des alliances militaires ont le nom de l'alliance écrit entre parenthèses.

Liste en 2021-2022

Voir aussi 
 Liste des pays par dépenses militaires
 Indice mondial de la paix

Notes et références 

Liste en rapport avec le domaine militaire

Liste de pays